Салас — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Салас — населённый пункт и муниципалитет в Испании;
 Салас — микрорайон Риги.
 Салас-Альтас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Салас-Бахас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Салас-де-Буреба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Салас-де-Пальярс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Салас-де-лос-Инфантес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

